Eidelman ist der Familienname von:

 Cliff Eidelman (* 1964), US-amerikanischer Filmkomponist und Dirigent
 Leonid Eidelman (* 1952), israelischer Mediziner